Strontium 90 – isotopo radioattivo dello stronzio prodotto dalla fissione nucleare dell'uranio.
 Strontium 90 – brano musicale di Fred Dallas & Betty Dallas con Ron Fielder del 1960.
 Strontium 90 – gruppo musicale new wave britannico fondato da Mike Howlett nel 1977.